Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Óscar Ortiz e Marco Osorio che hanno battuto in finale Jeff Salzenstein e Jim Thomas 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Gábor Köves /  Eyal Ran (primo turno)
 David Roditi /  Michael Sell (primo turno)

 Alejandro Hernández /  Maurice Ruah (semifinali)
 Paulo Taicher /  Andres Zingman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1999